Rudolf Hautmann ist der Name folgender Personen:

*Rudolf Hautmann (senior) (1907–1970), österreichischer Polizist und Widerstandskämpfer
Rudolf Hautmann (junior) (1935–2013), österreichischer Architekt